Lipperhey steht für:
 Hans Lipperhey († 1619), deutsch-niederländischer Brillenmacher und Erfinder 
 Lipperhey (Exoplanet)
 (31338) Lipperhey, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Lippershey (Mondkrater)